Delle Piane ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Delle Piane (1936–2019), italienischer Schauspieler und Regisseur
 Emanuelle Delle Piane (* 1963), schweizerisch-italienische Schriftstellerin und Dramatikerin 
 Emilio Delle Piane (1938–2014), italienischer Schauspieler
 Felice Delle Piane (* 1940), italienischer Kunsthistoriker
 Giovanni Maria Delle Piane (1660–1745), italienischer Maler 
 Luis Delle Piane (1865–1941), argentinischer General

Siehe auch:
 Piane Crati, Gemeinde in der Region Kalabrien, Italien